Il singolare  del Trophée des Alpilles 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Édouard Roger-Vasselin era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Josselin Ouanna ha battuto in finale Flavio Cipolla 6–4, 7–5.

Teste di serie

 Gilles Müller (quarti di finale)
 Flavio Cipolla (finale)
 Olivier Rochus (primo turno)
 Matthias Bachinger (quarti di finale)

  Evgenij Donskoj (semifinali)
  Igor' Kunicyn (quarti di finale)
  Josselin Ouanna (Campione)
  Gastão Elias (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trophée des Alpilles 2012